Google Maps
 Apple Maps
 Bing Maps
 Het Engelse woord voor cartografische kaarten
 MAPS, afkorting van Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies
 Maps (Maroon 5), een single uit 2014 van Maroon 5